Duvalia är ett släkte i familjen oleanderväxter med cirka 16 arter från södra Afrika.

Dottertaxa till Duvalia

Källor

Externa länkar 

Oleanderväxter
 
Krukväxter